Піменов, Пімєнов, Пименов — російське прізвище від імені Пимен.

Жінки 
 Піменова Лідія Василівна (1903—1984) — Герой Соціалістичної Праці.
 Піменова Христина Русланівна (* 1995) — російська модель.

Чоловіки 
 Піменов Артур Олександрович (* 1971) — заступник Голови Державної прикордонної служби України. Генерал-лейтенант.
 Піменов Василь Васильович (1954—2005) — майор РА, Герой Радянського Союзу.
 Піменов Володимир Володимирович (1930—2012) — радянський і російський учений-етнограф і етнолог.
 Піменов Іван Іванович (1917—1944) — майор РА, Герой Радянського Союзу.
 Піменов Іван Тимофійович (1924—1943) — солдат РА, Герой Радянського Союзу.
 Піменов Микола Ігорович (* 1958) — радянський веслувальник, заслужений майстер спорту СРСР.
 Піменов Микола Степанович (1812—1864) — російський скульптор, представник пізнього класицизму.
 Піменов Микола Федорович (1923—2012) — повний кавалер ордена Слави.
 Піменов Михайло Павлович (1920—2005) — радянський та український волейболіст, гравець збірної СРСР, дворазовий чемпіон світу, дворазовий чемпіон Європи, чемпіон СРСР, заслужений майстер спорту СРСР.
 Піменов Олександр Федорович (* 1933) — радянський і російський учений-металург, доктор технічних наук, професор; двічі лауреат Державної Премії СРСР, заслужений діяч науки РФ.
 Піменов Руслан Валерійович (* 1981) — російський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Піменов Степан Степанович (1784—1833) — російський скульптор.
 Піменов Юрій Іванович (1903—1977) — радянський живописець, театральний художник і графік, плакатист, педагог, професор.
 Піменов Юрій Ігорович (1958—2019) — радянський весляр, срібний призер Олімпійських ігор.